Im Bundesland Sachsen-Anhalt gab es bisher zwei Gemeindegebietsreformen:
 Reform der Verwaltungsgemeinschaften in den Jahren 2004/05, siehe Gemeindegebietsreform in Sachsen-Anhalt 2004/2005
 Abschaffung der Verwaltungsgemeinschaften und flächendeckende Einführung von Einheits- und Verbandsgemeinden in den Jahren 2009/10/11, siehe Gemeindegebietsreform in Sachsen-Anhalt 2009/2010/2011